Theriodictis platensis is een uitgestorven hondachtige die tijdens het Pleistoceen in Zuid-Amerika leefde.

Vondsten 
Fossielen van Theriodictis zijn gevonden in Argentinië en zuidelijk Brazilië en dateren uit de South American Land Mammal Age Ensenadan in het Vroeg-Pleistoceen. Theriodictis tarijensis uit Bolivia wordt tegenwoordig ingedeeld bij het geslacht Protocyon
.

Kenmerken 
Theriodictis had een gewicht van ongeveer 37 kilogram. Het was een hypercarnivoor, dat wil zeggen een uitgesproken vleeseter. Het was zeer waarschijnlijk een actieve jager en vermoedelijk tevens een aaseter. Mogelijke prooidieren waren reuzencapybara's, grote gordeldieren, mesotheriërs, herten, kamelen, paarden en pekari's. De lichaamsbouw van Theriodictis wijst op een actieve jager, vermoedelijk in groepen zoals de hedendaagse grijze wolf, Afrikaanse wilde hond en dhole.

Verwantschap 
Theriodictis behoort binnen de hondachtigen tot de groep van de Zuid-Amerikaanse honden, de Cerdocyonina. Dit is de zustergroep van de Canina, die de wolven, jakhalzen, dhole en Afrikaanse wilde hond omvat. Theriodictis is het nauwst verwant aan de boshonden en Protocyon. De verwantschap van Theriodictis met de andere Zuid-Amerikaanse honden is in onderstaand cladogram weergegeven:

Uitgestorven hondachtigen